Calès (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Calès (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje